Окороков — російське прізвище. Відомі носії:
 Окороков Олександр Васильович (нар. 1958) — російський історик.
 Окороков Віталій Олексійович (нар. 1962) — радянський і російський естрадний композитор.
 Окороков Матвій Петрович (1915—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Окороков Віктор Броніславович — доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.